Spolkový dům může být:

 dům nějakého spolku 
 z typologického hlediska v podstatě kulturní dům
 konkrétní historické označení, např.: Spolkový dům ve Skalici
 alternativní název budovy švýcarského parlamentu, vizte Federální palác a Haus zum Schlossgarten
 bývalý parlament západního Německa v Bonnu, vizte Bundeshaus (Bonn)
 budova v Berlíně v okrese Charlottenburg-Wilmersdorf, vizte Bundeshaus (Berlín)